Cattedrale di sale a Zipaquirá in Colombia
 Cattedrale di sale nella miniera di Realmonte in Sicilia
 Cattedrale di sale a Wieliczka in Polonia
 Cattedrale di sale a Bochnia in Polonia
 Cattedrale di sale a Berchtesgaden in Germania